Namen (stad), een stad in België
Namen (provincie), een provincie in België
Arrondissement Namen, een arrondissement in België
Bisdom Namen, een bisdom in België
Graafschap Namen, een voormalig graafschap in België
Namur (Wisconsin), een plaats in de Verenigde Staten, in Wisconsin, gesticht door Waalse immigranten
Namur (Quebec), een plaats in de provincie Quebec (Canada)
Namur (metrostation), een station van de Metro van Montreal
Roi-Namur, een eiland behorende tot de Marshalleilanden
NAMUR (elektronica), een groep van Duitse bedrijven die de eindgebruikerstandaards vastlegt voor instrumenten en elektronische componenten voor industrieën